Ара́лиевые () — подсемейство цветковых растений семейства .

Роды 
Подсемейство насчитывает около 50 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — гибрид фатсии и плюща
 
 
 Gastonia Comm. ex Lam. — Гастония

Примечания